Сердо́бск — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги на двухпутной электрифицированной (переменный ток 25 кВ) линии Пенза III — Ртищево. 

Находится в городе Сердобск Пензенской области.

Деятельность 
На станции осуществляются:
 продажа пассажирских билетов;
 приём и выдача багажа;
 приём и выдача вагонных грузов (имеются открытые площадки, подъездные пути, крытые склады);
 приём и выдача грузов в контейнерах (3 и 5 тонн).

История 
В 1894 году через Сердобск была проложена железнодорожная линия Ртищево — Пенза Рязано-Уральской железной дороги, тогда же возникла железнодорожная станция Сердобск. Движение поездов через станцию Сердобск началось в 1896 году.
 
В 1896 году было построено первое деревянное здание Сердобского вокзала, простоявшее до 1986 года. В 1986 году было построено новое здание из стекла и бетона, а старое вскоре было снесено. На фасаде вокзала размещены стилизованные часы с кукушкой выпуска Сердобского часового завода, имевшие большой успех в стране и мире.

Дальнее следование по станции 
По графику 2021 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Круглогодичное движение поездов

Сезонное движение поездов

Примечания

Ссылки 
 Железнодорожная станция СЕРДОБСК
 Сердобск | Железнодорожная станция | Справочник

Сердобск
Станции Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Пензенской области